Соревнования по толканию ядра у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Белграде прошли 4 марта 2017 года на «Комбанк Арене».

Действующим зимним чемпионом Европы в толкании ядра являлся Давид Шторль из Германии.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+1)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | EUR — Рекорд Европы среди молодёжи | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 20,50 м (Q) или обладатели 8 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в одной квалификационной группе 4 марта 2017 года. В сектор вышли 23 участника.

Финал 
Основные соревнования в толкании ядра у мужчин состоялись 4 марта 2017 года. Чемпионом Европы стал поляк Конрад Буковецкий, установивший высшее мировое достижение среди молодёжи, новый национальный рекорд и лучший результат сезона в мире — 21,97 м. Он стал самым молодым победителем в толкании ядра в истории чемпионатов Европы в помещении (в день финала ему было 19 лет 352 дня). Действующий чемпион Давид Шторль занял третье место с результатом 21,30 м — в истории турнира это самый высокий результат для бронзового призёра. Сразу 5 человек отправили ядро дальше 21 метра — в помещении это всего лишь третьи соревнования, которым удалось добиться такого уровня результатов.

Примечания

Ссылки 
 

толкание
Толкание ядра на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике